

Geografia 
 Cordeiro – comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, parte della mesoregione del Centro Fluminense e della microregione di Cantagalo-Cordeiro

Persone 
 Acácio Cordeiro Barreto (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Agnaldo Cordeiro Pereira (1975) – calciatore brasiliano
 André Cordeiro (1974) – nuotatore brasiliano
 Antonio Cordeiro (1641-1722) – gesuita e storico portoghese
 Cristiano Cordeiro (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato hongkonghese
 Filipe Manuel Cordeiro Duarte (1985) – calciatore cinese di Macao
 João Cordeiro da Silva (1735-1808) – compositore e organista portoghese
 Joseph Marie Anthony Cordeiro (1918-1994) – cardinale e arcivescovo cattolico pakistano
 Julio César Simonato Cordeiro (1976) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato spagnolo 
 Luciano Cordeiro (1844-1900) – geografo e letterato portoghese
 Marcelo Cordeiro (1981) – calciatore brasiliano 
 Mauricio Plenckauskas Cordeiro (1992) – calciatore brasiliano
 Sandro Raniere Guimarães Cordeiro (1989) – calciatore brasiliano
 William Cordeiro Melo (1993) – calciatore brasiliano